SBT Notícias (1995) - telejornal apresentado por Eliakim Araújo e Leila Cordeiro em 1995.
 SBT Notícias (2000) - telejornal exibido entre 2000 e 2003.
 SBT Notícias Breves - telejornal em formato de boletim apresentado por Analice Nicolau e Cynthia Benini em 2005.
 SBT Notícias (2013) - telejornal apresentado por Neila Medeiros em 2013.
 SBT Notícias (2016) - telejornal exibido entre 2016 e 2019.
 SBT Notícias (2022) - telejornal exibido em 2022.

Ver também 

Desambiguações de televisão